Лелешть () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Лелешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Лелешть.
 Лелешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Пуєшть.
 Лелешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Бунтешть.
 Лелешть () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Чичеу-Міхеєшть.